Товий Давидович Эпштейн (при рождении Тевель Давидович; 1895—1969) — советский учёный-гигиенист, доктор медицинских наук, профессор.

Автор ряда трудов, включая работы по здравоохранению и демографическим процессам в Татарской АССР, истории казанской медицинской школы.

Биография 
Родился 15 декабря (по старому стилю) 1895 года в Двинске, в еврейской семье. Отец — Давид Еремеевич Эпштейн (1865—?), лидский мещанин — был зубным врачом, мать — Сора Гиршевна Димант (1875—?), домохозяйка. Семья жила на улице  кв. 3.

В 1920 году с золотой медалью окончил медицинский факультет Казанского университета и работал в одной из больниц Симбирска. С 1922 года заведовал областным здравоохранением в Воткинске.

С 1923 года работал в Казанском государственном институте для усовершенствования врачей (ГИДУВ, ныне Российская медицинская академия последипломного образования), где прошёл путь от ординатора до заведующего кафедрой социальной гигиены. Затем работал заместителем директора и заместителем наркома здравоохранения по лечебной части Татарской АССР (в 1935—1938 годах). С 1939 по 1942 год Товий Давидович возглавлял созданную им кафедру организации здравоохранения Сталинградского медицинского института (ныне Волгоградский государственный медицинский университет), одновременно выполняя обязанности заместителя директора.

В конце 1942 Т. В. Эпштейн эвакуировался в Казань. В 1942—1954 годах работал в Казанском медицинском институте (ныне Казанский государственный медицинский университет, где заведовал кафедрой социальной гигиены и затем кафедрой истории медицины), состоял вторым профессором кафедры организации здравоохранения у заведующего кафедрой профессора Ф. Г. Мухамедьярова). Одновременно в 1942—1946 годах являлся заместителем министра здравоохранения Татарской АССР и главным государственным санитарным инспектором. Занимался научно-преподавательской, а также оборонной, противоэпидемической и лечебно-профилактической работой. Он подготовил трёх докторов (В. В. Трейман, М. Х. Вахитов, Н. И. Жучкова) и 24 кандидата наук.

В период с 1954 по 1966 год Товий Давидович Эпштейн заведовал объединённой кафедрой организации здравоохранения и истории медицины. Выйдя на пенсию в 1966 году, он был консультантом у своего преемника и ученика доктора медицинских наук, профессора М. Х. Вахитова.

Умер в 1969 году в Казани. Похоронен на Арском кладбище города.

Заслуженный деятель науки Татарской АССР (1945), награждён орденом «Знак Почета» и медалями.

Источники 
 «Татарский энциклопедический словарь». Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998.
 «Татарская энциклопедия». Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Эпштейн Товий Давидович 
 Научно-педагогические школы Казанской государственной медицинской академии 

Выпускники Казанского университета
Доктора медицинских наук
Преподаватели Волгоградского государственного медицинского университета
Преподаватели Казанского медицинского университета
Преподаватели Казанской государственной медицинской академии
Заслуженные деятели науки Татарской АССР
Похороненные на Арском кладбище